Tubino ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Tubino, uruguayischer Politiker
 Giovanni Tubino (1900–1989), italienischer Turner
 Manuel Tubino, uruguayischer Politiker